

Patronyme 

 Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926), statisticien et économiste.
 Henry Essex Edgeworth, dit Edgeworth de Firmont (1745-1807), prêtre catholique et confesseur de Louis XVI ;
 Kenneth Edgeworth (1880-1972), astronome, économiste  et ingénieur irlandais
 Maria Edgeworth (1767-1849), écrivain anglais ;
 Richard Lovell Edgeworth (1744-1817), écrivain et inventeur, père de Maria Edgeworth ;

Toponyme 

 Edgeworth, ville américaine située dans l'État de Pennsylvanie.
 Edgeworth, village anglaise située dans le comté de Gloucestershire.
 Edgeworth, ville australienne située dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud.